Ки́ров (Ки́рова) — русская и болгарская фамилия, образованная от имени Кир, а также топоним.

Топонимы 
Армения
 Киров — прежнее название села Амракиц в Лорийской области.

Белоруссия
 Киров — агрогородок в Наровлянском районе Гомельской области.

Грузия
 Киров — село в Зугдидском муниципалитете

Россия
 Киров — город, административный центр Кировской области.
 Киров — город в Кировском районе Калужской области.
 Киров — хутор в Шовгеновском районе Адыгеи.
 Киров — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Киров — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Киров — хутор в Аксайском районе Ростовской области.
 Киров — посёлок в Комсомольском районе Чувашии.
 Киров — село в Нюрбинском районе Якутии.
 Киров — главная пассажирская железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги.
 Киров-Котласский —  грузовая железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги.
 Киров-Заводская

Южная Осетия
 Киров — село в Дзауском районе.

Корабли СССР 
 «Киров» — серия пограничных сторожевых кораблей пограничной охраны НКВД.
 «Киров» — сторожевой корабль, вступивший в строй в 1935 году, головной корабль серии.
 «Киров» — серия советских лёгких крейсеров времён Великой Отечественной войны.
 «Киров» — советский лёгкий крейсер, головной корабль проекта 26 (ноябрь 1936).
 «Киров» — крейсер, головное судно проекта 1144 (Орлан).
 «Киров» — советский монитор типа «Шквал».
 «Киров» — волжский пароход, прославившийся во время Сталинградской битвы в качестве канонерской лодки.
 «С. М. Киров» — пассажирский пароход ходивший по Оби c 1935 по 1959 год и перестроенный в дебаркадер «Томск-1». 
 «Киров» — разъездное судно проекта Р-376У, работавшее на Амуре с 1960 года.
 «Киров» — паровой буксир, работавший на реке Москва с 1937 по 1967 год.
 «Киров» — паровой буксир, работавший на Ангаре 1933 по 1964 год.
 «Киров» — паровой буксир, работавший 1911 по 1958 год.
 «С. Киров» — паровой буксир, работавший с 1896 по 1959 год в Сухонском речном пароходстве.
 «Сергей Киров» — паровой буксир, работавший с 1895 по 1959 год на Енисее.
 «Киров» — дирижабль из серии игр Command & Conquer: Red Alert.

Техника 
 Электровоз «Сергей Киров».
 KIROW — марка немецких балковозов и подъёмных кранов.

Носители фамилии 
 
 Киров, Анатолий Николаевич (род. 1936) — советский спортсмен, трёхкратный чемпион СССР, призёр чемпионатов Европы и мира.
 Киров, Бисер (1942—2016) — болгарский эстрадный певец.
 Киров, Гено (1866—1944) — болгарский театральный актёр.
 Киров, Михаил Юрьевич (род. 1971) — российский учёный-анестезиолог, реаниматолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Киров, Николай Иванович (род. 1957) — советский легкоатлет.
 Киров, Нино (1945—2008) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1975).
 Киров, Петр (род. 1942) — болгарский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр.
 
 Киров, Стефан (1883—1941) — болгарский актёр и театральный деятель.

См. также 
 Кир
 Кирова
 Кировград
 Кировка
 Кирово
 Кировоград (значения)
 Кировск
 Кировская
 Кировский
 Кировское
 Сергей Киров (значения)